Ясно́тка бе́лая, или глуха́я крапи́ва () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства , или Губоцветные (Labiatae).

Своим внешним видом, особенно формой сморщенных листьев, глухая крапива очень похожа на , но, в отличие от неё, не имеет жгучих волосков.

Распространение и экология 
Широко распространена в умеренной зоне Северного полушария: Малая, Передняя и Средняя Азия, Монголия, Китай, Япония, Корея, север Индостана, Закавказье и почти вся Европа.

В России встречается очень часто в Европейской части и на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Предпочитает затенённые места с достаточным увлажнением по берегам оврагов, где образует густые невысокие заросли.

Растёт в садах, огородах, на улицах, у заборов и хозяйственных построек, реже в кустарниках и лесах. Сорничает. Является кормовым растением для листоеда ясноточного.

Ботаническое описание 

Корневище ползучее, горизонтальное.

Стебли четырёхгранные, прямостоячие, до 170 см высотой, с мало опущенными длинными, отклонёнными вниз волосками.

Листья супротивные,черешковые. Черешки листьев до 10
4 см длиной (у верхушечных листьев много короче — до 1 см). Листовые пластинки яйцевидные или яйцевидно-треугольные, морщинистые, до 10 см длиной, остропильчатые. Края листьев крупной пильчатые.

Всё растение коротко опушено.

Цветки сидячие, расположены в пазухах верхних листьев в ложных мутовках.Цветки находятся в пазушных кольцах по 6-14 штук. Прицветники линейно-шиловидные, и гораздо короче чашечки. Чашечка колокольчатая, с пятью зубцами. Зубцы длиннее трубки, шиловидно заострены. Зев косой. Венчики белые. На нижней губе — зеленоватые пятна. Трубка изогнутая, в зеве расширенная. Верхняя губа шлемовидная, согнута под прямым углом. Нижняя губа обратнопочковидная. Пыльники чёрно-фиолетовые. Цветёт в Центральной России почти весь период вегетации — с апреля до октября.

Нектароносная ткань желтовато-зеленого цвета, охватывает со всех сторон основание четырех эрем.

Формула цветка: .

Плод — ценобий: дробный плод, состоящий из четырёх орешковидных частей (эремов). Эремы тёмно-серые яйцевидные с выростами. Плоды созревают в Центральной России в июне—октябре.

Значение и применение 
Глухая крапива является хорошим медоносом, в летнее время привлекая значительное количество насекомых (пчёл, шмелей, бабочек). Даёт много светлого нектара и пыльцы, но глубокое залегание нектара в сильно согнутой и выпяченной на нижней стороне трубочке венчика затрудняет работу пчёл. Медовая продуктивность в условиях Западной Сибири 127 кг/га. По другим данным медовая продуктивность в Сибири около 64 кг/га, в средней полосе до 100 кг/га. Продуктивность горной зоны Кабардино-Балкарии 150 кг/га. Сто цветков выделяют сахара с нектаром в Приамурье — 17,9 мг, на Украине — 22,1, в Ленинградской области — 16,3 мг. Достать нектар из цветка могут только шмели и пчёлы с длинным хоботком. Однако шмели часто прокусывают цветочную трубку и через этот прокус пчёлы добывают нектар. Масса пыльников одного цветка 3,9—4,8 мг, а пыльцепродуктивность 1,0—1,6 мг. Пыльца бледно-жёлтого цвета.

Цветки и листья глухой крапивы содержат слизи, дубильные вещества, сапонины, аскорбиновую кислоту.

Молодые листья можно использовать в пищу, по вкусу они напоминают шпинат.

В виде настоя цветки и листья применяются в народной медицине при кровотечениях, геморрое, циститах, уретритах, нефритах, пиелитах, экземе, крапивнице, при лечении ран. Настой цветков усиливает сокращения матки.

Примечания

Литература 
 Губанов И. А., Киселёва К. В., Новиков В. С., Тихомиров В. Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Т. 3. — М: Т-во научных изданий КМК, Ин-т технологических исследований. — 2004. — С. 125. ISBN 5-87317-163-7.

 Атлас лекарственных растений СССР. — М., 1962.

 Решетняк В. В., Цигура И. В. Травник, 1999.

Ссылки 
 Яснотка белая на сайте USDA NRCS 
 
 

Яснотковые
Флора Евразии
Медоносы
Декоративные садовые растения
Сорные растения